Acassuso o Acasuso puede referirse a:

 Acassuso, localidad de la Argentina.
 Domingo de Acassuso (1658/9 - 1727), militar y comerciante español.
 Club Atlético Acassuso (1922-), institución deportiva de San Isidro, Argentina.
 José Acasuso (1982-), tenista argentino.